Cebus nigritus és una espècie de mico de la família dels cèbids que es troba a l'Argentina i el Brasil.

Referències

Enllaços externs 

 Informació sobre aquest mico a l'Animal Diversity Web. 

Cebus